Il doppio del torneo di tennis Sovran Bank Classic 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Hans Gildemeister e Víctor Pecci che hanno battuto in finale David Graham e Balázs Taróczy 6-3, 1-6, 6-4.

Teste di serie

 Ken Flach /  Robert Seguso (semifinali)
 Pavel Složil /  Christo van Rensburg (secondo turno)
 David Graham /  Balázs Taróczy (finale)
 Hans Gildemeister /  Víctor Pecci (finale)

 Peter McNamara /  Paul McNamee (secondo turno)
 Mike De Palmer /  Gary Donnelly (quarti di finale)
 Libor Pimek /  Slobodan Živojinović (primo turno)
 Ricardo Acuña /  Ernesto Fernández (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sovran Bank Classic 1985